CDS é uma sigla que pode referir-se a:

CDS – Partido Popular -  partido político de Portugal;
Centro Democrático e Social (Espanha) - partido político espanhol;
Credit default swap - um índice financeiro.

Desambiguações de siglas